«Пошли скорее, давай!» () — немая комедия Роберта Уильяма Поля.

Сюжет 
Рядом с выставочным центром сидит пожилая пара, которая наслаждается прохладительными напитками. На выставку заходят две девушки, и пожилая пара идёт за ними. От остального куска фильма сохранились лишь два кадра.

Интересные факты 
 Фильм снимался в Масвелл Хилл, Лондон.

Ссылки 
 

Чёрно-белые фильмы Великобритании
Немые фильмы Великобритании
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1898 года
Фильмы Великобритании 1898 года
Чёрно-белые кинокомедии
Немые кинокомедии
Фильмы Роберта Уильяма Пола